Могила може да се отнася до:
 могила като селищно или погребално съоръжение, например у траките;
 Могила (род), болярска фамилия в Молдова и Влашко от XVI – XVII век;

както и също:
 Базалтови могили, естествени образувания в Дунавската равнина;
 село Могила (област Стара Загора), България;
 село Могила (област Шумен), България;
 село Могила (област Ямбол), България;
 село Могила (община Могила), Северна Македония;
 Община Могила в Северна Македония;
 село Мангила или Могила, Гърция.